Овсянников Валентин Валентинович (* 1961) — російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.
 Овсянников Дмитро Микитович (* 1923—1988) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації.
 Овсянников Олександр Іванович (1912—1977) — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ. Депутат Верховної ради СРСР 4-го скликання.
Російські прізвища